«Велта» — пермская машиностроительная компания.

История 

14 июня 1939 г. приказом Народного Комиссара Боеприпасов СССР был утвержден Устав «Государственного завода № 260». Эта дата считается официальным днем рождения ОАО «Велта». Предприятие было создано на базе эвакуированного в Пермь Владимирского патефонного завода. В марте 1942 г. была выпущена первая продукция для фронта. С 1946 г — патефонный завод, с 1966 — «Пермский велосипедный завод», с 1977 — «Пермский машиностроительный завод им. Октябрьской революции»

В среедине 1960-х гг. предприятие производило механические взрыватели к боеприпасам и минам, в 2000 — также различные электромеханические и неконтактным взрыватели, системы контактных датчиков и предохранительно-исполнительных механизмов.

октябрь 1956 г. Пермскому патефонному заводу (позднее Пермский велосипедный завод, ОАО «Велта») передано с Горьковского завода производство велосипедов, выпущены первые 6688 машин. Завод стал называться велосипедным.

После конверсии стал выпускать велосипеды — знаменитые дорожный велосипед «Урал», складной подростковый «Кама», «Парма», «Велта-спорт», «Велта-турист», «Велта-комфорт». На основе Велта-спорт производились велотренажёры.

В 1990 было образовано совместное предприятие «Пермь-авто» (Велта) — промышленная ассоциация «Автокам», и, в свою очередь «Автокам» — FSV International Ltd. С 1990 по 1993 год было произведено до нескольких тысяч автомобилей «Велта Автокам»-2160, 2163, 3101. Главной особенностью автомобилей «Велта Автокам» является стеклопластиковый кузов.

Первая партия была собрана из импортных комплектов автомобиля , затем из подходящих деталей отечественных автомобилей ВАЗ 2106, рессоры от ИЖ 2715, оптика передняя от Нивы, задняя от УАЗ, двигатели УЗАМ-3317 и УЗАМ-331, КПП — М412.

Также планировалось производство узлов для Ижевского автозавода.

9 сентября 1997 г. в г. Перми около АО «Велта» (ранее Пермский велосипедный завод) открылся велодром.

Предприятие было ликвидировано в 2006 из-за финансовых и имущественных «проблем».

Бывшие сотрудники Велты организовали новое велосипедное предприятие — Форвард (Forward).

Примечания 

Исчезнувшие компании России
Автомобилестроительные предприятия
Организации, названные в честь Октябрьской революции